Адам Мурашко (, при рождении Адам Потыка (; род. 9 июля 1976, Прага) — чешский и польский рок-музыкант, вокалист и бас-гитарист группы Hell-Born (ранее известен по выступлениям в группе Behemoth).

Дискография

Behemoth 
 Endless Damnation (demo, 1992)
 The Return of the Northern Moon (demo, 1993, Pagan Records)
 ...From the Pagan Vastlands (demo, 1994, Pagan Records)
 And the Forests Dream Eternally (minialbum, 1994, Enthropy Records)
 Sventevith (Storming Near the Baltic) (album, 1995, Pagan Records)
 Grom (album, 1996, Solistitium Records)
 Czarne zastępy – W hołdzie KAT (compilation, 1998, Pagan Records)

Damnation 
 Resist (2000, Dark Realm, Cudgel Records)

Hell-Born 
 Hell-Born (EP, 1996, Pagan Records)
 Hellblast (2001, Pagan Records)
 The Call of Megiddo (2002, Conquer Records)
 Legacy of the Nephilim (2003, Conquer Records)
 Cursed Infernal Steel (2006, Conquer Records)
 Darkness (2008, Witching Hour Productions)

Azarath 
 Diabolic Impious Evil (2006, Pagan Records)
 Praise the Beast (2009, Agonia Records, Deathgasm Records)

Ссылки 
 Страница на сайте группы Behemoth 

Музыканты блэк-метала
Музыканты трэш-метала
Музыканты дэт-метала
Рок-музыканты Чехии
Рок-музыканты Польши
Певцы и певицы Чехии
Певцы и певицы Польши
Музыканты Behemoth